Marek Lucjan Wołyniak (ur. 6 stycznia 1948) – polski działacz państwowy, wojewoda płocki (1975–1980).

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1970 do 1971 był sekretarzem seminarium doktoranckiego Towarzystwa Naukowego Płockiego. W połowie lat 70. był wiceprezydentem Płocka. W czasie stanu wojennego został internowany. Pełnił później funkcję kwestora Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Został później członkiem rady nadzorczej Mazowieckiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Przypisy 

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Urodzeni w 1948
Wojewodowie płoccy (Polska Rzeczpospolita Ludowa)